Bosznia-Hercegovina
Malo Dvorište falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Veliko Dvorište falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Dvorište falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Mrežničko Dvorište falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében

Koszovó
Dvorište falu Podujevo községben

Macedónia
Dvorište falu a Berovo községben.a Keleti körzetben
Dvorište falu a Gradsko községben.a Vardari körzetben

Szerbia
Dvorište falu Despotovac községben, a Pomoravlje körzetben
Dvorište falu Golubac községben, a Branicsevo körzetben
Dvorište falu Szabács községben, a Macsva körzetben